Brega puede hacer referencia a:
 Brega, género musical popular de Brasil.
 Brega, puerto en Libia dedicado a la refinería y transporte de petróleo.
 El Reino de Brega en la Irlanda medieval.
 La brega, un aparato con rodillos para «bregar» el pan bregado.